Glattauer ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Glattauer (* 1960), österreichischer Schriftsteller
 Moriz Glattauer (1870–1943), österreichischer Musiker und Opfer des Nationalsozialismus
 Nikolaus Glattauer (* 1959), österreichischer Schriftsteller